Il doppio del torneo di tennis Romanian Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Alberto Martín e Eyal Ran che hanno battuto in finale Devin Bowen e Mariano Hood 7-6(4), 6-1.

Teste di serie 

 Tomás Carbonell /  Martín García (semifinali)
 Pablo Albano /  Lucas Arnold Ker (quarti di finale)

 Andrej Ol'chovskij /  Cyril Suk (quarti di finale)
 Chris Haggard /  Tom Vanhoudt (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Romanian Open 2000
ATP Tour 2000